El término traspaso puede referirse, en esta enciclopedia:

en la economía y el comercio, a un traspaso, un tipo de transferencia;
a una cesión;
a un traslado;
a una aflicción, una angustia o una pena;
a la transgresión de un precepto.